Rabbi Arthur Hertzberg (1921-2006), un rabbin conservateur et un important érudit juif américain
 Benjamin Grégoire Hertzberg
 Ewald Friedrich, comte von Hertzberg
 George Hertzberg (né en 1972), un acteur américain
  ou Gustav Friedrich Hertzberg (1826-1907), un historien allemand

Halfdan Hertzberg (1857-1890) sculpteur norvégien. Œuvre célèbre : Le Siffleur. 
Voir aussi :